DJ Qualls – attore, produttore cinematografico e modello statunitense
 Elijah Qualls – giocatore di football americano statunitense 
 Michael Qualls – cestista statunitense